Биа́с () — фамилия и топоним:
 Фамилия
  (1876—1945) — немецкий политик, социал-демократ.
 Биас, Фанни (1789—1825) — артистка балета, солистка Парижской Оперы (1807—1825), является одной из первых танцовщиц, освоивших танец на пуантах.

 Топоним
 Биас — река в Индии, приток Сатледжа; одна из пяти рек, по которым Пенджаб («Пятиречье») получил своё название.
  — коммуна в Аквитании, департамент Ланды (Франция).
  — коммуна в Аквитании, департамент Ло и Гаронна (Франция).
 Биас-Фортис — муниципалитет в штате Минас-Жерайс (Бразилия).

См. также 
 
 
 Байас